Drakenbergtempel, Longshantempel of Lungshantempel is een boeddhistische tempelorganisatie.

De organisatie heeft verschillende vertakkingen in gebieden met veel overzeese Chinezen. De hoofdtempel ligt in Quanzhou in Volksrepubliek China. Het werd tijdens de Sui-dynastie gebouwd in het jaar 618 en werd in 1623 gerestaureerd. De hoofdhal van de tempel bevat een beeld van de Guanyin met duizend handen en duizend ogen.

Tempels buiten de Volksrepubliek zijn te vinden in Taiwan, Vietnam, Singapore, Thailand en Maleisië.

Tot de tempels behoren de Lungshantempel in Taipei en de Lung-shantempel in Lukang.

Boeddhistische tempel